Список событий в автомобилестроении в ←2015→ году:

События

Январь 
 29 — Компания Nissan Motor объявила об отзыве автомобилей. Причиной стали дефекты в обшивке двери, в результате которых в салон автомобиля может попадать вода, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию электропроводки и даже возгоранию.
 30 — Суд Нидерландов аннулировал банкротство компании Spyker

Февраль 
 9 -Компания Jaguar Land Rover объявил о выявление ряда дефектов в автомобилях. И об отзыве данных автомобилей.
 11 — Объявлено о планах в 2016 году возродить производителя легковых автомобилей немецкой марки Borgward.
 16 — Компания из США представила подушки безопасности, защищающие пассажиров на заднем сиденье при фронтальном ударе.

Март 
 8 — Компания Goodyear представила шины, которые могут подзаряжать аккумуляторы электромобилей, а также адаптироваться к различным видам дорожного покрытия.
 18 — Компания General Motors объявила об ухода с Российского рынка — Opel и Chevrolet.

Апрель 
 1 — Китайская компания создала самый дешёвый в мире электромобиль. Корпус автомобиля создан с помощью 3D-принтера.
 8 — Умер создатель передачи Top Gear Дерек Смит на 88 году жизни.
 23 — По результатам первого квартала компания Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей.
 23 — Ведущий передачи Top Gear Джеймс Мэй официально заявил об уходе из проекта.
 27 — Покинул пост председателя наблюдательного совета концерна Volkswagen Фердинанд Пиех.
 29 — Компания Audi объявила о завершении разработки дизельного топлива из воздуха и воды.
 29 — Представлен новый способ производства шестерней из усиленного углеволокном пластика.
 29 — Американский инженер-техник представил работоспособную 5-ступенчатую коробку передач созданную с помощью 3D-принтера.
 29 — С конвейера сошёл 750000 экземпляр Skoda Superb в чешском городе Квасины.

Май 
 Компания Michelin начинает продажи всесезонных шин.

Октябрь 
 8-октября — создание марки Ravon в узбекистане с участием компании Uzavtosanoat, General Motors и GM Uzbekistan. Причиной создания марки было упразднение марки Daewoo.

Представлены новые автомобили 
 март — Mercedes-Benz G 500 4x4² Concept (W463),Lyons LM2 Streamliner,Carrozzeria Touring Superleggera Berlinetta Lusso,McLaren 570S Coupe,Koenigsegg Regera,Koenigsegg Agera RS,Rolls-Royce Phantom «Serenity»,Seat 20V20 Concept
 апрель — Toroidion 1MW Concept,Qiantu K50 Event!,Ferrari Sergio,Mercedes-Benz Concept GLC Coupé,Lincoln Continental Concept,Lincoln MKX Concept,2015 Lincoln Navigator L,McLaren 675LT,McLaren P1 GTR,Rolls-Royce Phantom Limelight,Volkswagen Transporter T6,Porsche 911 Targa 4S Exclusive Edition,Subaru BRZ STI Performance Concept

Примечания 

Авто
Годы в истории автомобилей